Magnificat and Nunc dimittis in D bezeichnet

 Magnificat and Nunc dimittis in D (Bairstow), Komposition von Edward Bairstow
 Magnificat and Nunc dimittis in D (Dyson), Komposition von George Dyson
 Magnificat and Nunc dimittis in D (Wood), Komposition von Charles Wood